Fantastic Four eller The Fantastic Four kan syfta på:

 Fantastic Four – en amerikansk tecknad serie
 The Fantastic Four (film, 1994) – amerikansk film från 1994
 Fantastic Four (filmserie) – amerikansk filmserie baserad på den tecknade serien
 Fantastic Four (film, 2005) – amerikansk film från 2005
 Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer – amerikansk film från 2007
 Fantastic Four (film, 2015) – amerikansk film från 2015
 The Fantastic Four (musikgrupp) – svensk musikgrupp

Se även
 Mr. Fantastic